„Flèche” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Flèche” – bryg typu Gazelle z lat 20. XIX wieku
 „Flèche” – kanonierka typu Étincelle z lat 50. XIX wieku
 „Flèche” – kanonierka torpedowa typu Bombe z lat 80. XIX wieku
 „Flèche” – niezbudowana korweta typu La Malouine z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów